Наи́вное иску́сство (; ) — одно из направлений примитивизма XVIII—XXI веков, включающее как самодеятельное искусство (живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру), так и изобразительное творчество художников-самоучек.

История 

Наивное искусство внесло значительный вклад в художественную культуру многих стран. Во Франции наивное искусство появилось в начале XX века. Прежде всего к нему относились картины Анри Руссо. Будучи почтовым служащим по профессии, он не получал специального образования. Тем не менее его картины могли соперничать с работами профессиональных художников, за счет чувства и энергетики которые они несли. В России оно оказало колоссальное влияние на художественный язык многих актуальных русских художников — то же самое произошло и в поэзии, когда концептуалист Дмитрий Пригов, а позже и радикал Мирослав Немиров освоили эстетику «графоманского» письма. В качестве примеров можно назвать «наивные» картинки Митьков, лубочную эстетику работ Константина Звездочетова, «Черную выставку» Мартынчиков и пестрые лоскутные коллажи Иры Вальдрон (проект «Фак ю, Дантес»).

Наивное искусство всегда существовало в художественной практике различных стран и культур. В России, особенно в последние десятилетия, оно получило эстетическое признание. Долгое время доминировало мнение о некоей его «второстепенности». При этом часто упускалось из вида, что ранние авангардисты, постмодернисты и художники-концептуалисты в поисках новых изобразительных форм обращались к непосредственности и простодушию наивов. Интерес к творчеству самоучек проявляли во многих странах, Россия также не являлась исключением.

В России интерес к наивному искусству проявляли как люди далекие от творчества, так и известные художники, например им интересовался Шагал, а к русскому лубку обращался Малевич, особое место занимал наив в творчестве Ларионова и Гончаровой. Во многом благодаря приёмам и образам наивного искусства успех сопутствовал показам работ Кабакова, Брускина, Комара и Меламида. В области скульптуры и мелкой пластики работал осетинский скульптор Сосланбек Едзиев.

Описание и терминология 

Наивное искусство часто рассматривается как искусство непрофессионалов, не имеющих или почти не имеющих художественного образования. В целом эта характеристика была верной для XX века, однако в XXI веке появились художественные академии, обучающие наивному искусству. Направление признано во всём мире и представлено в музеях и художественных галереях.

Отличительной чертой наивного искусства является неправильное использование формальных принципов живописи, особенно трёх правил перспективы (например, в том виде, как они определены художниками эпохи Возрождения):
 Уменьшение размера объектов пропорционально расстоянию.
 Приглушение цветов с расстоянием.
 Снижение точности деталей с расстоянием.

Результатом несоблюдения этих правил являются:
 Геометрически ошибочный эффект перспективы (общий искажённый вид, схожесть с детскими рисунками или средневековой живописью, но не более того).
 Резкие границы объектов, неочищенный цвет на всех планах композиции без ослабления на заднем плане.
 Прорисовка деталей на всех планах, в том числе на заднем, где чёткость должна быть снижена.

Также наивное искусство отличает упрощение изображения вместо тонкой проработки. Однако популярность и узнаваемость стиля привели к тому, что многие работы следует относить к псевдонаивным.

В то время как наивное искусство в точности подходит произведениям художников, не получивших художественного образования, например, Анри Руссо или Альфреда Уоллиса, к «псевдонаивному» искусству относят работы художников, осознанно подражающих самоучкам и создающих имитацию, а не оригинальную работу.

Среди современных художников вряд ли можно найти представителей по-настоящему наивного искусства, учитывая распространение самообучения как формы овладения профессиональными знаниями. Также художники не всегда соглашаются с отнесением их работ к наивному искусству. Однако признание наивного искусства наблюдается во всём мире: посвящённые ему музеи существуют в Кечкемете (Венгрия), Риге (Латвия), Хаэне (Испания), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Париже (Франция), Москве (Россия). К наивному искусству открыто относят свои работы Гэри Бант, Лайл Карбаджал, Джонатан Кис-Лев, Гейб Лангхольц, Джиджи Миллс, Барбара Олсен, Пейн Проффитт, Ален Томас.

Примитивное искусство — ещё один термин, часто используемый для характеристики работ, выполненных авторами без художественного образования, однако он имеет двусмысленность, так как также применяется к произведениям культур, относимых академическими кругами к социально или технологически примитивными: индейцы, африканцы южнее Сахары, жители островов Тихого океана, аборигены Австралии. Подобные произведения отличают от намеренно упрощённых работ примитивизма. Другой термин, описывающий схожее, но не полностью совпадающее понятие — народное искусство или фолк-арт.

Для различения наивного искусства в строгом смысле и имитационных работ профессиональных художников могут наравне применяться термины «наивизм» и «примитивизм». В этом стиле создавали произведения Поль Гоген, Михаил Ларионов, Поль Клее.

Представители

Группа «Земля» 
Группа «Земля» — объединение хорватских художников, архитекторов и интеллектуалов, действовавшая в Загребе с 1929 по 1935 год. Придерживалась марксистской идеологии и частично заимствовала принципы новой вещественности, в результате через стремление к более стилизованным формам пришла к наивной живописи. В состав группы входили художники Крсто Хегедушич, Эдо Ковачевич, Омер Муджадич, Камило Ружичка, Иван Табакович и Отон Постружник, скульпторы Антун Августинчич, Франо Кршинич и архитектор Драго Иблер . Группа «Земля» искала ответы на социальные вопросы. Их программа подчеркивала важность самостоятельного творческого самовыражения и противостояла некритическому копированию иностранных стилей. По мнению участников, искусство не должно создаваться ради искусства, а обязано отражать реальность и потребности современного сообщества. Акции на выставках группы становились всё более провокационными с точки зрения правительства того времени, и в 1935 году группа была запрещена.

Хлебинская школа 
Хлебинская школа зародилась в хорватском селе Хлебине недалеко от венгерской границы примерно в 1930 году. Она дала миру множество художников наивного искусства и фактически стала синонимом югославской наивной живописи.

В 1920-х года Хлебине стало местом, где группа крестьян-самоучек начала развивать уникальный и до некоторой степени революционный стиль живописи. Предпосылки к этому имелись в призывах ведущих интеллектуалами того времени, таких как поэт Антун Густав Матош и литератор Мирослав Крлежа, к созданию индивидуального национального художественного стиля, который был бы независим от западных влияний. Идеи были подхвачены знаменитым художником из Хлебине Крсто Хегедушичем, который в 1930 году основал в селе художественную школу.

Иван Генералич был первым мастером школы Хлебине и первым обладателем характерного стиля, ставший признанным художником наивного искусства.

После Второй мировой войны второе поколение художников Хлебине обратилось к стилизованным изображениям выдуманных сценок деревенской жизни. Генералич оставался доминирующей фигурой направления и поддерживал молодых художников, включая собственного сына Йосипа Генералича.

Всемирным явлением Хлебинская школа стала благодаря Венецианской биеннале 1952 года и выставкам в Бразилии и Брюсселе.

Наиболее известные художники школы — Драган Гажи, Иван Генералич, Йосип Генералич, Крсто Хегедушич, Мийо Ковачич, Иван Лацкович-Кроата, Франьо Мраз, Иван Веченай и Мирко Вириус.

На рубеже XIX—XX вв. ярким представителем наивного искусства был французский художник Анри Руссо. В начале XX века в Грузии работал Нико Пиросмани.

В США — Бабушка Мозес.

На Украине — Мария Примаченко, Катерина Белокур, Олесь Семерня, Полина Райко

В Сербии и Хорватии активно развивалось наивное искусство, основанное на живописи на стекле, см. работы Ивана Генералича.

В России 
К произведениям наивного искусства относят провинциальные портреты русских людей XVIII—XIX веков неизвестных художников. Наиболее ярким представителем на рубеже XIX и XX веков, а также в первое десятилетие Советской власти был Ефим Честняков. В Костромском музее-заповеднике находятся его полотна «Город Всеобщего Благоденствия» и «Праздничное шествие с песней. Коляда».

Последние образцы такой живописи встречались на украинских и южнорусских базарах в 1970-х годах.

В 1980-е годы в России ведущими наивными художниками были Елена Волкова, Леонид Пурыгин, Селиванов, Майкова (баба Люба), Пластинин.

В 1990-е годы в России стали известны Катя Медведева, Павел Леонов, В. Романенков, М. Ржанников.

В 2000-е годы на сцену выходят Алевтина Пыжова, Сергей Заграевский, Александр Лобанов, Александр Белых, Валерий Ерёменко, Алёна Азёрная, художник-керамист Герасименко Сергей (Киев, Украина).

Художник Андрей Сазонов собрал коллекцию, насчитывающую более 1 000 картин «наивной живописи».

Галерея

Исследователи 
Серию книг о современном наивном искусстве издала К. Богемская.

Библиография:
Избранные монографии:
 Наивное искусство. Елена Волкова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
 Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в XX веке. СПб.: Алетейя, 2001.
 Наивное искусство. Павел Леонов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
 Советское наивное искусство. Интерроса. ISBN 978-5-91105-018-4
 Наивные художники России. Лексикон коллекционера. СПб.: Алетейя, 2009.
 Искусство вне норм. М.: БуксМАрт, 2017.

Сборники и альбомы (составление и редактирование)
 Примитив в искусстве: грани проблемы. М.: РИИ, 1992.
 Катя Медведева. Душа моя — живопись: Альбом-каталог / Под общей редакцией К. Г. Богемской. Министерство культуры РФ. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. — М.: Красная площадь, 2004.

Коллекции 
 В Германии крупнейшим собранием является музей Шарлотты Цандер. В музее Царицыно коллекцию наивного искусства собирал Помещиков. В Суздальском государственном музее-заповеднике есть большая коллекция наивного искусства. В Москве действует Музей Наивного искусства в Новогиреево. Велика роль частных коллекционеров.
 Музей наивного искусства А. Жаковского (Ницца, Франция).

Кино о наивных художниках 
 Серафина из Санлиса (Франция, Бельгия, 2008)
 Моди (Канада, Ирландия, 2016). В главных ролях Салли Хокинс и Итан Хоук
 Идеальный дворец Фердинанда Шеваля (Франция, Бельгия, 2018)

Примечания

См. также 
 Ар брют

Ссылки 

 Музей наивного искусства в Москве
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств
 А. Д. Пыжова
 Коллекция К.Богемской и А.Турчина
 Санкт-Петербургский Международный фестиваль наивного искусства «Новый день»
 Глезеров С. Сюжеты базарной живописи. В Сестрорецке открылась выставка картин-«ковриков» // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 24 янв.

Течения и направления в современном искусстве